

Geografia 
 Francia
 Trosly-Breuil – comune nella regione dell'Alta Francia
 Trosly-Loire – comune nella regione dell'Alta Francia